Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Carmes (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence - ancienne ou actuelle - d’un couvent de pères Carmes dans la rue.

En 
Rue des Carmes, à Arlon
Rue des Carmes (Karmelietenstraat), à Berchem (Anvers)
Pont (Carmersbrug) et rue (Carmersstraat) des Carmes, à Bruges
Rue des Grands Carmes, à Bruxelles
Rue des Petits Carmes. à Bruxelles
Rue des Carmes (Karmelietenstraat), à Grammont
Rue des Carmes, à Liège,
Rue des Carmes (Karmelietenstraat), à Malines
Rue des Carmes et quartier des Carmes, à Namur
Rue des Carmes, à Tournai
Rue des Carmes, à Wavre

En 
 Rue des Carmes, à Aurillac,
 Rue des Carmes, à Caen
 Rue des Carmes, à La Rochelle
 Rue neuve des Carmes, à Limoges
 Rue des Carmes, à Nancy,
 Rue des Carmes, à Nantes
 Rue des Carmes, à Orléans
 Rue des Carmes, à Paris,
 Rue Basse-des-Carmes, à Paris,
 Rue des Carmes, à Reims
 Rue des Carmes, à Rennes.
 Rue et place des Carmes, à Rouen
 Rue des Carmes, à Strasbourg

En  
Rue des Carmes (Via dei Carmelitani), à Albino (BG)
Rue des Carmes (Via dei Carmelitani), à Formia
Rue des Carmes (Via dei Carmelitani), à Trieste

Au  
La Place des Carmes (Whitefriars Place), à Newcastle

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Carmes